Majie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Majie (ort i Kina), Yunnan, 
 Majie Zhen (socken i Kina, lat 25,16, long 104,24), Yunnan, 
 Majie Zhen (socken i Kina, lat 25,20, long 103,21), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar